Lokal-Anzeiger war Zeitungstitel:
 Berliner Lokal-Anzeiger
 Groß-Zimmerner Lokal-Anzeiger, Hessen
 Griechische Post und Lokal-Anzeiger, Athen